RCC Boxing Promotions или «РМК Боксинг Промоушен» (бывшая в 1998—2016 — Titov Boxing Promotions) — одна из крупнейших международных спортивных промоутерских компаний в сфере организации и проведения профессиональных боксерских поединков.

Головной офис компании расположен в Екатеринбурге, при этом свою деятельность компания осуществляет по всему миру.

На 2018 год компания организовала и провела более 220 профессиональных турниров по боксу и смешанным единоборствам.

История 
Организация была создана в Екатеринбурге в 1998 году Германом Титовым — профессиональным боксёром и тренером. Её первое название было Titov Boxing Promotions.

C 2006 года промоутерская группа Германа Титова установила контакты с крупнейшими промоутерскими компаниями Европы (, ) и США (Golden Boy Promotions, Top Rank Promotions, ).

В конце 2016 года в результате объединения с Русской медной компанией получила название RCC Boxing Promotions.

В 2013 году исполнительным директором компании становится Алексей Титов — менеджер и промоутер Titov Boxing Promotions, сын Германа Титова.

В ноябре 2016 года Titov Boxing Promotions и Русская медная компания объединили силы и создали совместный проект — RCC Boxing Promotions.

В сентябре 2018 года Алексей Титов вышел из управляющего состава компании.

В 2018 году RCC Boxing Promotions получила награду «Звезда бокса».

В 2019 году RCC Boxing Promotions была признана Лучшим промоушеном года. Такое решение было принято руководителями ведущих организаций WBA, WBO, IBF и WBC. Награду получал генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.
« Данное объединение усилит наши позиции — наш опыт в боксе и финансовые возможности „Русской медной компании“ позволяют говорить о том, что в ближайшие год-полтора мы станем ведущей промоутерской компанией мира», — прокомментировал сделку в конце 2016 года генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Турниры 
Первые боксерские шоу были проведены компанией в родном Екатеринбурге и области — на лучших спортивных площадках Уральского региона. Такие бойцы как Григорий Дрозд, Руслан Проводников и Дмитрий Пирог начали свою карьеру в профессиональном боксе именно с Titov Boxing.

С начала 2000-х годов компания выходит на международный рынок — организует бои в Европе и Азии, а в 2009 был организован первый турнир в США (в Emerald Queen Casino, Tacoma, Washington), в котором приняли участие четыре российских боксера. С 2006 года у Titov Boxing Promotions заключает контракты и налаживает связи с крупными промоутерскими компаниями Европы (Arena Box-Promotion, Sauerland Event ) и США (Banner Promotions INS , Top Rank , Golden Boy Promotions).

В июле 2010 года в Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира с участием Дмитрия Пирога. Турнир прошел при поддержке двух крупнейших американских компаний, трансляцию поединка вел профессиональный телеканал HBO.

В марте 2013 года Titov Boxing Promotions организует боксерский поединок в Калифорнии с участием Руслана Проводникова («Сибирский Рокки»), где он сразился с Тимоти Брэдли за звание чемпиона мира по версии WBO.

11 июля 2016 года силами Titov Boxing Promotions был организован бой за звание чемпиона мира по трем мировым версиям WBO, WBA Super World и IBF. В организации принимали участие и американские партнеры — Main Events. Звездой боя стал один из топовых бойцов мирового бокса Сергей Ковалёв. Посмотреть на этот поединок в Екатеринбург (место проведения боев) съехалось более 13,5 тысяч зрителей.

В 2005—2008 годах Titov Boxing Promotions получала признание как лучшая промоутерская компания России и Азиатско-Тихоокеанского региона (по версиям WBO, WBA и WBC)

За годы своей работы при участии RCC Boxing Promotions было организовано более 40 боксерских шоу по всему миру.

В 2019 году RCC Boxing Promotions выступила организатором боя Сергея Ковалёва и Энтони Ядра за титул чемпиона мира по версии WBO. Бой был номинирован на событие года

В 2021 году компания смогла провести бой Дмитрия Бивола против Умара Саламова за титул чемпиона мира WBA. 

В феврале 2023 года Федерация бокса России признала RCC Boxing Promotions лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов.

7 ноября 2020 года. Екатеринбург, Россия 
Место — Академия единоборств РМК.

Главный бой вечера — Мухаммад Якубов, Таджикистан vs Томас Рохас, Мексика 

Трансляция — Матч Боец, Бокс ТВ, RCC: MMA & Boxing

24 января 2020 года. Екатеринбург, Россия. 
Место — Академия единоборств РМК -Главный бой вечерарств РМК

Главный бой вечера — Равшанбек Умурзаков, Узбекистан vs Есенкеер Корреа, Венесуэла 

Трансляция — Матч Боец, Бокс ТВ, RCC: MMA & Boxing

2 ноября 2019 года, Екатеринбург, Россия 
Место — Академия единоборств РМК

Главный бой вечера — Мухаммад Якубов, Таджикистан vs Абрахам Монтойа, Мексика 

Трансляция — Матч Боец, Бокс ТВ, RCC: MMA & Boxing

7 сентября 2019 года, Екатеринбург, Россия 
Место — Академия единоборств РМК

Главный бой вечера — Владислав Красношеин, Россия vs Станислав Калицкий, Казахстан

Трансляция — Матч Боец, Бокс ТВ, RCC: MMA & Boxing

24 августа 2019 года, Челябинск, Россия, 
Место — Арена Трактор

Главный бой вечера — Сергей Ковалёв, Россия vs Энтони Ярд, Великобритания

Трансляция — Первый Канал, ESPN, BT Sport

Бойцы 

Чемпионы мира «выращенные» Titov/RCC Boxing Promotions:

 Дмитрий Пирог (2010—2012)
 Руслан Проводников (2013—2014)
 Евгений Градович (2013—2015)
 Григорий Дрозд (2014—2016)

Также компания работает с известными профессиональными бойцами:

 Заур Абдуллаев
 Михаил Алексеев
 Юрий Кашинский
 Магомед Курбанов
 Василий Лепихин
 
 Дмитрий Михайленко
 Рустам Нугаев
 Шавкат Рахимов
 Евгений Романов
 Евгений Тищенко
 Марк Урванов
 Евгений Чупраков
 Мухаммадхуча Якубов
 Мурад Арсланов
 Даулет Даукенов

Трансляции 
С 2004 года Titov Boxing Promotions эффективно сотрудничает с такими медиа-холдингами как «Первый канал» (к настоящему моменту в эфире ТК «Первый Канал» состоялось более 20-ти трансляций боев, организованных RCC Boxing Promotions), «РЕН ТВ», «НТВ-Плюс», «Россия-1», «Матч ТВ».

В феврале 2014 года силами Titov Boxing был организован специализированный телеканал «Бокс ТВ».

В 2019 году бой Сергея Ковалёва против Энтони Ярда показывали в 100 странах. Видеопотоки распределяли Первый канал, ESPN и BT Sport.

Примечания

Ссылки 

 RCC Boxing Promotions  — официальный сайт компании
 Игорь Алтушкин создал в Екатеринбурге крупную промоутерскую компанию  — на сайте rbc.ru
 РМК объединяет мировой бокс
 Ринг для Игоря Алтушкина
 Промоутер Титов: российский любительский бокс необходимо вывести на новый уровень 
 Российский промоутер рассказал, как Геннадию Головкину заработать больше денег
 Алексей Титов о промоутерском бизнесе в России и планах развития 
 Вызов принят 
 Бой Проводников — Брэдли признан лучшим в 2013 году
 Звездные супер-бои вечера бокса в Екатеринбуре. Монсон-Штырков: кто кого?
 Чемпиона спас гонг 
 Ковалёв не нокаутировал Екатеринбург 
 Эта вещь посильнее «Иннопрома»: вечером главный бой страны 
 Турнир «Челябинск-280»: 7 часов поединков
 «Месть за Емельяненко». В Екатеринбург прилетел обидчик легендарного бойца ММА 
 В уральской столице екатеринбуржец Иван Штырков победил Антонио «Бигфут» Сильва 
 Смешанные единоборства: Штырков победил бразильского обидчика Емельяненко 
 Поветкин — Дюопа: бой 17 декабря закончился победой россиянина нокаутом 
 Вечер бокса в Екатеринбурге: Александр Поветкин отправил в нокаут французского боксера  на сайте e1.ru
 Организатор боев Поветкина и Ковалёва в Екатеринбурге претендует на пост главного по боксу в России  на сайте 66.ru
 Алексей Титов будет третьим  — Коммерсант

Компании Екатеринбурга
Профессиональные боксёрские организации
Спортивные промоутеры
Профессиональный бокс